Подглавица може бити:

 Подглавица (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Република Црна Гора
 Подглавица (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ
 Подглавица (Рогозница), насеље у општини Рогозница, Далмација, Република Хрватска